Syringogaster är ett släkte av tvåvingar. Syringogaster ingår i familjen Syringogastridae. 

Syringogaster är enda släktet i familjen Syringogastridae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Tvåvingar
Syringogaster